Sjöblom är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 3727 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Sjöblom
 Alice Babs Sjöblom (1924–2014), sångerska
 Axel Sjöblom (1882–1951), gymnast
 Barbro Malmer-Sjöblom (1919–2009), konstnär
 Carl-Uno Sjöblom (1930–2022), radioman och TV-personlighet
 Dan Sjöblom (född 1964), ämbetsman
 Edvard Vilhelm Sjöblom (1862–1903), missionär
 Ernst Sjöblom (1882–1961), kontraktsprost
 Herman Sjöblom (1894–1962), finländsk kompositör
 Jan Sjöblom  (född 1939), jazzpianist
 Jarl Sjöblom (1932–1982), finlandssvensk författare
 Karl Axel Sjöblom (1923–1982), journalist vid Sveriges Radio
 Lena Sjöblom (född 1951), fotomodell
 Martin Sjöblom (1920–2004), konstnär
 Mikael Sjöblom (född 1956), författare och kommunikatör
 Nils Sjöblom (1885–1949), ombudsman för näringslivsorganisationer
 Per Henning Sjöblom (1875–1966), lantbrukare och politiker
 Robert Sjöblom (balettdansare) (1843–1890)
 Robert Sjöblom (född 1952), skådespelare
 Ruut Sjöblom (född 1976), finländsk politiker i samlingspartiet
 Sven Sjöblom (1838–1886), lektor och riksdagspolitiker
 Sven Sjöblom (fotbollsspelare) (1929–2012)
 Tekla Sjöblom (1878–1967), skådespelerska
 Titti Sjöblom (född 1949), sångerska
 Tulli Sjöblom (1923–1959), skådespelare
 Ulla Sjöblom (1927–1989), skådespelare och sångerska.

Källor

Svenska efternamn